Лобановский сельсовет

Брянская область 
 Лобановский сельсовет Климовского района (упразднён в 2005 году)

Курганская область 
 Лобановский сельсовет Катайского района (упразднён в 2018 году)

Московская губерния / Центрально-Промышленная, Московская область 
 Лобановский сельсовет в составе
 Лобановской волости Бронницкого уезда Московской губернии (1919—1923, 1926—1929)
 Михневского района Московской области (1929—1954)
 в составе Серпуховского округа (1929—1930)
 Подольского района (1960—1963)
 Ленинского укрупнённого сельского района (1963—1965)
 Подольского района (1965—1969)
 Домодедовского района (1969—1994, преобразован в сельский округ)

 Лобановский сельсовет в составе
 Судисловской волости Волоколамского уезда Московской губернии (1917—1929)
 Шаховского района Московской области (1929—1939, 1960—1963)
 Волоколамского укрупнённого сельского района (1963—1965)
 Шаховского района (1965—1992, упразднён)

Смоленская область 
 Лобановский сельсовет Хиславичского района (преобразован в конце 1990-х в сельский округ)

Тульская область 
 Лобановский сельсовет Ефремовского района (преобразован в конце 1990-х в сельский округ)

В составе упразднённого региона

Пермская область 
 Лобановский сельсовет Пермского района (упразднён в 2004 году)